Генри Филлипс:
 Филлипс, Генри (1779—1840) — британский ботаник.
 Филлипс, Генри — американский археолог, нумизмат и филолог.
 Филлипс, Генри (1889—1958) — американский изобретатель.